Proboscidactyla är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Brandt 1835. Proboscidactyla ingår i familjen Proboscidactylidae. 

Proboscidactyla är enda släktet i familjen Proboscidactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Proboscidactyla